Ел Инфанте има више значења:

 Ел Инфанте, Ла Сијера (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Инфанте (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику